Lo schiaffo (The Slap) – romanzo di Christos Tsiolkas
The Slap – miniserie televisiva australiana prodotta nel 2011
The Slap – miniserie televisiva statunitense prodotta nel 2015